Глухенький — фамилия; имеет женскую форму Глухенькая.
 Глухенький, Николай Герасимович (1929—1993) — советский писатель и переводчик.
 Глухенький, Тимофей Титович (1902—1980) — советский терапевт, доктор медицинских наук, профессор.
 Глухенький, Тихон Титович (1896—1990) — советский врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук, профессор, участник Великой Отечественной войны.